Гранмон () — французская фамилия

Персоналии:
 Гранмон, Жан-Мишель (род. 1939) — французский экономист.
 Граммон, Мишель де (1645—1686) — французский буканьер, пользовавшийся весомым авторитетом среди пиратов Карибского моря.